Der Index der wirtschaftlichen Komplexität ist ein wirtschaftlicher Indikator, der die Diversifikation des Güterexportes verschiedener Volkswirtschaften veranschaulichen soll. Eine hohe wirtschaftliche Komplexität erreicht ein Land, wenn es eine große Vielfalt von verschiedenartigen Gütern mit hoher Komplexität exportiert. Der Indexwert wird dabei aus den vorhandenen Daten zum Außenhandel der entsprechenden Länder ermittelt. So exportiert z. B. Saudi-Arabien vor allem ein Exportgut (Erdöl und weiterverarbeitete Petroleumerzeugnisse), während Japan oder Südkorea eine diversifizierte Palette von hochkomplexen Gütern (Maschinen, Fahrzeuge, chemische Produkte, Elektronik) exportieren.

Konzipiert wurde der Index von dem chilenischen Statistiker César Hidalgo von dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und dem venezolanischen Ökonomen Ricardo Hausmann von der Harvard University.

Länder nach wirtschaftlicher Komplexität 
Länder aufgelistet nach ihrem Indexwert (Stand: 2019).

Siehe auch 

 Economic Complexity Index

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Volkswirtschaftliche Kennzahl
Liste (Wirtschaft)